Zaječí ostrov může být:

 Zaječí ostrov (Petrohrad) – ostrov na Něvě v Petrohradě v Rusku
 Markétin ostrov – ostrov na Dunaji v Budapešti v Maďarsku